Linda Park – attrice e ballerina statunitense
Linda Sue Park – scrittrice statunitense
Linda Park – personaggio dei fumetti DC Comics